Charles Anderson-Pelham kan syfta på:

* Charles Anderson-Pelham, 1:e baron Yarborough (1749–1823), brittisk politiker
 Charles Anderson-Pelham, 1:e earl av Yarborough (1781–1846), brittisk peer
 Charles Anderson-Pelham, 2:e earl av Yarborough (1809–1862), brittisk peer
 Charles Anderson-Pelham, 3:e earl av Yarborough (1835–1875), brittisk peer

Se även 
 Charles Pelham